Црний Врх (, ,  — «Чорний Верх») — назва географічних об'єктів у ряді південнослов'янських країн.

 Црний Врх — населений пункт в общині Вишеград, Республіка Сербська
 Црний Врх — населений пункт в общині Гламоч.
 Црний Врх — населений пункт в общині Коніц.
 Црний Врх — населений пункт у Сараєво.
 Црний Врх — населений пункт в общині Челинаць, Республіка Сербська.

 Црний Врх (Црн Врв) — населений пункт в общині Студеничани.

 Црний Врх — населений пункт в общині Вранє, Пчиньський округ.
 Црний Врх — населений пункт в общині Княжеваць.
 Црний Врх — населений пункт в общині Медведжя.
 Црний Врх — населений пункт в общині Печ, Косово і Метохія.

 Црний Врх — населений пункт в общині Беране.
 Црний Врх — населений пункт в общині Плєвля.

Див. також 
 Чрний Врх